Table des caractères Unicode U+0700 à U+074F (1 792 à 1 871 en décimal) (écrits de droite à gauche).

Syriaque (Unicode 3.0 à 4.0) 
Utilisés pour l’abjad syriaque.

Les caractères U+0711 et U+0730 à U+074A sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont combinés ici avec la lettre syriaque shin « ܫ » (U+072B) à des fins de lisibilité.

Note : le caractère U+070F (marque d’abréviation syriaque) est un caractère de contrôle de format. Il est souvent ignoré par nombre de navigateurs Internet.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 3.0

Compléments Unicode 4.0

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
   Syriac, table sur le site Unicode.

Alphabet syriaque
00070